Натуральне число 1426
 1426 рік до нашої ери
 1426 рік нашої ери